Taxonomic serial number – numero di serie tassonimico, parte dell'Integrated Taxonomic Information System
 TSN – The Sports Network, canale televisivo sportivo canadese
 Tonnellate di stazza netta – misura della capacità di carico di una nave
 TSN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Tianjin-Binhai (Cina)
 tsn – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua tswana
 TSN - Tiro a Segno Nazionale